Dasypus yepesi is een zoogdier uit de familie van de gordeldieren (Dasypodidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Vizcaíno in 1995.

Voorkomen 
De soort komt voor in Argentinië.

Gordeldieren
Endemisch dier uit Argentinië
IUCN-status onzeker